

Patronyme 

  (1961-), une rameuse allemande ;
 Fritz Beblo (1872-1947), un architecte, urbaniste et peintre allemand ;
  (1966-), un coureur de fond polonais ;
  (1953-), une avocate allemande ;
  (1970-), une économiste allemande.

Toponyme 
 Bębło est un village situé dans le powiat de Cracovie (voïvodie de Petite-Pologne, Pologne).